|}

 Примечания 

 См. также 
 Памятные монеты России
 Структура каталожного номера монет Банка России
 Ссылки 

 База данных по памятным и инвестиционным монетам
 Памятные монеты России 2016. Центральный банк РФ

Списки памятных монет России по годам